Села:
 Петрівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхівцівська міська громада (в минулому — Верхньодніпровський район)
 Петрівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, П'ятихатська міська громада (в минулому — П'ятихатський район)